Сезон 2021 года чемпионата мира по ралли — 49-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИА. Календарь сезона включал в себя двенадцать этапов, стартовал 21 января в Монако и завершился 21 ноября в Италии.

Пилоты имели право участвовать в соревнованиях на автомобилях, соответствующих правилам Rally1 и Rally2 и омологированных согласно регламенту 2017 года. Однако очки в зачёт производителей набирали только команды, использующие автомобили Rally1. Категориями поддержки выступили WRC-2, WRC-3 и на отдельных этапах чемпионат мира среди юниоров.

Чемпионом восьмой раз в карьере стал Себастьен Ожье, опередив на 27 очков своего напарника Элфина Эванса и на 54 очка Тьерри Невилля из команды Hyundai. Молодой финн Калле Рованпера отпраздновал свою первую в карьеру победу, а японец Такамото Катсута завоевал первый подиум. В зачёте производителей победу отпраздновала команда Toyota Gazoo Racing WRT, впервые с 2018 года.

Календарь сезона
Предварительный календарь включает в себя двенадцать этапов. Полужирным выделены этапы из резервного списка, которые позже вошли в основной календарь.

Следующие этапы были включены в предварительный календарь, но в дальнейшем отменены:

Изменения в календаре 
В октябре 2020 года организаторами чемпионата был оглашён предварительный календарь мирового первенства, включающий в себя двенадцать этапов. Кроме этого был подготовлен список резервных ралли в количестве шести штук: Ралли Бельгии, Ралли Греции, Ралли Турции, Ралли Аргентины, Ралли Монца и Ралли Латвии. В случае невозможности провести соревнование в какой-либо стране оно заменялось на одно из резервных.

 Уже в декабре стало известно, что не состоится Ралли Швеции из-за резкого увеличения числа заболевших Covid-19. После продолжительных переговоров в январе 2021 года было объявлено, что вместо этого пройдет другой снежный этап в соседней Финляндии - Ралли Арктики, проводящийся в Лапландии еще с 1966 года и много лет входивший в календарь чемпионата Европы. С 2004 года это соревнование проходило только в рамках чемпионата Финляндии. Таким образом, Ралли Арктики в 2021 году прошёл дважды: в январе на национальном уровне и в феврале - на международном. 
 На место Ралли Мексики встало Ралли Хорватии, дебютант мирового первенства. Он пройдет в окрестностях Загреба на асфальтовом покрытии. 
 После отмены в 2020 году из-за пандемии этапов в Португалии и Финляндии они возвращаются в новом сезоне. Также Ралли Сардинии перемещается на привычные для себя летние даты проведения. Повторно будет проведено Ралли Эстонии, попавшее в прошлом году в календарь во многом как альтернатива финскому этапу. На этот раз обе гонки вошли в календарь, по первоначальному расписанию они должны были пройти с разницей в две недели.
 После двадцатилетнего перерыва возвращается в расписание мирового первенства Ралли Сафари, оно же Ралли Кении. Возвращение должно было состояться еще в 2020, так же как и Ралли Японии. По системе ротации после годичного отсутствия в расписание вернулось Ралли Испании, но теперь оно должно пройти исключительно на асфальтовом покрытии. Ралли Германии напротив было исключено из календаря. 
 Ралли Великобритании планировалось перенести из Уэльса в Северную Ирландию, но достичь договоренностей не получилось. Тогда на эти даты встал этап из резервного списка - Ралли Бельгии. То же самое случилось и с чилийским этапом, на место которого переместилось Ралли Греции. В Чили по-прежнему продолжаются политические волнения.
Ралли Финляндии было перенесено с начала августа на начало октября.
В начале сентября было объявлено об окончательной отмене Ралли Японии. 12 сентября стало известно, что финал сезона, как и в 2020 году, пройдет в Монце.

Команды и пилоты
В 2021 году у всех участников единый поставщик шин - итальянская фирма Pirelli.

Переходы пилотов и изменения в составе команд 

 Toyota Gazoo Racing WRT полностью сохранила состав пилотов (включая японца Такамото Катсуту, который выступал вне зачёта производителей). В команде остался и действующий чемпион Себастьен Ожье, который ранее заявлял, что 2020 год станет для него последним в чемпионате. Но из-за скомканного в результате пандемии сезона Ожье решил продлить сотрудничество еще на один год. Ключевым кадровым событием сезона стала смена руководителя команды: Томми Мякинен стал советником компании по автоспорту, а на его место пришёл бывший гонщик Toyota Яри-Матти Латвала, четыре года выступавший с Ожье в команде Volkswagen Motorsport. Для сезона 2021 года команда планировала разработать новый автомобиль на базе GR Yaris, но из-за последствий пандемии было решено отказаться от этой идеи.

 Пилотский состав Hyundai также не претерпел серьезных изменений. Основными пилотами остались Отт Тянак и Тьерри Невилль, а Дани Сордо и Крейг Брин чередовались на третьем автомобиле. Но после двух лет сотрудничества из команды ушёл Себастьен Лёб (француз продолжил карьеру в  электрических внедорожников Extreme E). Произошли изменения среди состава штурманов. Перед началом сезона Тьерри Невилль расстался со своим многолетним партнёром Николя Жильсулем, с которым завоевал 13 побед и 43 подиума мирового первенства. Дани Сордо за сезон успел поработать с тремя штурманами. А в дочерней команде Hyundai 2C Competition на Ралли Арктики дебютировал на машине высшей категории сын чемпиона мира 2003 года Петтера Сольберга — Оливер.
 В M-Sport в 2021 году выставляли только по две машины на этап. В коллективе продолжили выступления Гас Гринсмит и Теему Сунинен. Последний чередовался с дебютантом из Франции Адриеном Фурмо. В конце августа стало известно о том, что Сунинен досрочно прекращает сотрудничество с командой и оставшиеся этапы будет выступать Фурмо. После одного года сотрудничества команду покинул финн Эсапекка Лаппи, заключивший позднее контракт с командой Movisport категории WRC-2 (также Лаппи выступил в высшей категории на Ралли Финляндии за рулем Toyota Yaris).

Изменения в спортивном регламенте 
С 2021 года бонусные очки за Power Stage будут начисляться не только пилотам, но и в зачёт производителей. Будут учитываться баллы только двух лучших пилотов команды на этом спецучастке. В случае если три гонщика одного коллектива финишируют на Power Stage в пятерке лучших, то в зачёт пойдут два результата, а третий — "сгорит" (а не перейдет другим командам, чьи пилоты проехали медленнее).

На заседании Всемирного совета по автоспорту, прошедшему в конце 2020 года, было постановлено, что для присуждения чемпионских титулов в мировом первенстве необходимо провести не менее половины этапов из предварительно заявленных. Таким образом, в 2021 году  минимальным количеством ралли является шесть.

Ход чемпионата

Этапы и призеры 

Примечания
† — Дистанция ралли была сокращена из-за отмены некоторых спецучастков.

Личный зачёт 

Примечание:

 1 2 3 4 5 — позиция на Power Stage, по итогам которого начисляются бонусные очки (5 — за 1-е место, 4 — за 2-е, 3 — за 3-е и т.д.).

Зачёт производителей
В зачёт шли по два лучших результата команды за этап

Достижения и статистика
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Выигранные Power Stage

Достижения и статистика (команды)
Учитываются все результаты команд (даже если они не учитываются в зачёте производителей)
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Выигранные Power Stage

Расположение пилотов по ходу сезона

Примечания

Ссылки 
 www.wrc.com официальный сайт чемпионата мира по ралли
 Статистика сезона на ewrc-results.com

2021 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2021 году
Сезоны WRC